Taillebourg (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania 
 Taillebourg (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes